Příjmení Kašík nosí více významných osobností:

 František Kašík (1888–1969) – český vojenský stavitel, autor protitankového zátarasu tzv. rozsocháče
 Libor Kašík (* 1992) – český hokejový brankář
 Martin Kašík (* 1952) – český fyzik
 Vladimír Kašík (1925–2015) – český historik a signatář Charty 77

Česká příjmení